Куи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сансерг. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18077.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 200 км к югу от Парижа, в 115 км юго-восточнее Орлеана, в 33 км к востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 374 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 215 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 156 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 56,6 %). Из 156 активных работали 132 человека (70 мужчин и 62 женщины), безработных было 24 (11 мужчин и 13 женщин). Среди 59 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер